Cette liste recense les principales montagnes du Cap-Vert :

Pico do Alberto à São Nicolau
Pico da Antónia à Santiago
Monte Batalhas à Maio
Monte Bissau à São Nicolau
Monte Cara à São Vicente
Caixa à São Vicente
Topo da Coroa à Santo Antão – le point culminant de l'île
Monte Estância à Boa Vista
Fateixa à São Vicente
Pico do Fogo à Fogo – le point culminant du Cap-Vert
Monte Fontainhas à Brava
Monte Gordo (Cap-Vert) à São Nicolau – le point culminant de l'île
Monte Graciosa à Santiago
Monte Grande à Sal – le point culminant de l'île
Serra Malagueta à Santiago 
 Montagne au sud de la plage de Topim à São Vicente
Monte Penoso à Maio – le point culminant de l'île
Monte São João à São Vicente
Serra Negra à Sal
Monte Trigo à Santo Antão
Monte Verde à São Vicente – le point culminant de l'île
Monte Vermelho  à Sal
Viana à São Vicente

Notes et références

Voir aussi 

Géographie du Cap-Vert
Liste des espaces naturels protégés du Cap-Vert
Liste de cours d'eau du Cap-Vert

 
Montagnes
Cap-Vert